Дмитрий Владимирович Плотников:
* Плотников, Дмитрий Владимирович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Плотников, Дмитрий Владимирович (род. 1987) — российский прыгун в длину.